Les Portes de l’enfer peut désigner :
 Les Portes de l'enfer, tome de la série de bande dessinée Lefranc sorti en 1978 ;
 Les Portes de l'enfer, film américain de Jose Prendes sorti en 2003 ;
 Les portes de l'enfer, surnom de La Bouche de l'enfer, lieu surnaturel dans l'univers de Buffy contre les vampires.

Articles connexes 
 La Porte de l'enfer